Giuleşti:
 Biharmagura romániai, Bihar megyei falu román neve
 Máragyulafalva romániai, Máramaros megyei falu román neve
 Giuleşti, falu Neamț megyében
 Giuleşti, falu Suceava megyében
 Giuleşti, falu Vâlcea megyében
 Bukarest városrésze